Сергей Сергеевич Морозов:
 Морозов, Сергей Сергеевич (1898—1971) — грунтовед, почвовед и инженер-геолог.
 Морозов, Сергей Сергеевич (род. 1988) — российский спортсмен (спортивная ходьба).